Las siglas FSB pueden hacer referencia a:
Front Side Bus, el término usado en informática para referirse al bus de datos de la CPU.
Federal'naya Sluzhba Bezopasnosti, el Servicio Federal de Seguridad, la agencia rusa sucesora del KGB.
Falange Socialista Boliviana, partido político boliviano, 1937-.
Consejo de Estabilidad Financiera, cuyas siglas en inglés son FSB.
 FSB (banda) el grupo búlgaro de rock.

Acrónimos